Ledenik je lahko:
 ledenik
 Ledenik Cesarički (Hrvaška)
 Ledenik, Koška (Hrvaška)